Fitting (englisch; deutsch: Zubehör, Zubehörteil; deutscher Plural die Fittings) steht für:

 Fitting, ein Zubehörteil in der Montage (Produktion)
 Fitting (Film)
 Fitting, Methode der Ausgleichungsrechnung

Orte:
 Fitting (Nevada), ein Bezirk im Mineral County, Nevada
 Fitting (Billund Kommune), ein dänischer Ort

Personen:
 Alwin Fitting (* 1953), deutscher Arbeitnehmervertreter der RWE Power AG
 Édouard Fitting (1898–1945), Schweizer Fechter
 Emma Fitting (1900–1986), Schweizer Fechterin
 Frédéric Fitting (1899–1998), Schweizer Fechter

 Heinrich Hermann Fitting (1831–1918), deutscher Jurist
 Hermann Fitting (Politiker) (1765–1847), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Jakob von Fitting (1831–1898), bayerischer Justizbeamter und Reichsrat der Krone Bayerns
 Johannes Fitting (1800–1840), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Karl Fitting (1912–1990), deutscher Arbeitsrechtler und Ministerialdirektor im Bundesarbeitsministerium
 Melvin Fitting (* 1942), US-amerikanischer mathematischer Logiker und Informatiker
 Wilfried Fitting (1919–2012), deutscher Internist sowie Hochschullehrer
 Willy Fitting (1925–2017), Schweizer Fechter

Siehe auch:
 Fitting-Untergruppe